

Niemcy 
 Steinrode – dzielnica gminy Boitzenburger Land, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Steinrode – dzielnica gminy Sonnenstein  w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Grzybowice